Neuenkirchen poate semnifica:

Comune și cartiere din landul german Mecklenburg - Pomerania Inferioară
 Neuenkirchen, comună din districtul Mecklenburgische Seenplatte
 Neuenkirchen, comună din districtul Vorpommern-Greifswald
 Neuenkirchen, comună din districtul Vorpommern-Greifswald
 Neuenkirchen, comună din districtul Vorpommern-Rügen
 Neuenkirchen, cartier al orașului Zarrentin am Schaalsee din districtul Ludwigslust-Parchim

Comune și cartiere din landul german Saxonia Inferioară
 Neuenkirchen, comună din districtul Cuxhaven
 Neuenkirchen, comună din districtul Diepholz
 Neuenkirchen, comună din districtul Osnabrück
 Neuenkirchen, comună din districtul Heidekreis
 Neuenkirchen, comună din districtul Stade
 Neuenkirchen-Vörden, comună din districtul Vechta
 Neuenkirchen, cartier din orașul Liebenburg districtul Goslar
 Neuenkirchen, cartier din orașul Melle în districtul Osnabrück
 Neuenkirchen, cartier din comuna Schwanewede din districtul Osterholz

Comune și cartiere din landul german Renania de Nord - Westfalia
 Neuenkirchen, comună din districtul Steinfurt
 Neuenkirchen, cartier al orașului Rietberg din districtul Gütersloh

Comune și cartiere din landul german Schleswig-Holstein
 Neuenkirchen, localitate din comuna Bahrenfleth din districtul Steinburg
 Neuenkirchen, comună din districtul Dithmarschen

Comune și cartiere din Polonia 
 Neuenkirchen, districtul Dołuje, localitate din Gmina Dobra, Powiat Policki, voievodatul Pomerania de vest

Nume de persoane
 Neuenkirchen, viță de nobili din Pomerania
 Christoph von Neuenkirchen (1567–1641), ofițer la castelul Wolgast